Die Saison 2015/16 war die 24. Spielzeit der Berlin-Liga und die achte als sechsthöchste Spielklasse im Fußball der Männer in Deutschland. Sie begann am 13. August 2015 mit dem Spiel zwischen dem SV Empor Berlin und der VSG Altglienicke und endete am 12. Juni 2016. Vom 20. Dezember 2015 bis zum 31. Januar 2016 wurde die Saison durch eine Winterpause unterbrochen.

Nach 18 Jahren ohne Unterbrechung stieg der VfB Hermsdorf erstmals aus der Berlin-Liga ab.

Tabelle

Einzelnachweise 

Berlin Liga 2015 16
2015